Jessica Williams (?) angol műugró
Jessica Williams (1948–2022) amerikai dzsesszzongorista
Jessica Williams (1989–) színész